Вевез () — округ у Швейцарії в кантоні Фрібур.
Адміністративний центр — Шатель-Сен-Дені.

Громади

Примітки 

Округи кантону Фрібур